KinderHelden ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in den Regionen Stuttgart, Rhein-Neckar, Rhein-Main, Frankfurt, Hannover, Hamburg und München. Franziska Giffey ist Schirmherrin der KinderHelden.

Geschichte 
Der Verein wurde 2014 gegründet. Geschäftsführer sind Linn Schöllhorn und Ralph Benz.

Aufgaben und Ziele 
Der Verein setzt sich für mehr Bildungs- und Chancengleichheit von benachteiligten Kindern ein. Ziel des Vereines ist es, benachteiligte Kinder und Jugendliche durch 1:1 Mentoring-Projekte  gezielt und individuell im schulischen und im sozialen Bereich zu fördern. Die Jugendlichen werden von ehrenamtliche Mentoren betreut. Zu den Zielen gehören:

 Stärkung von Kindern mit schwierigen Startbedingungen und damit ihrer Familien.
 Schulbegleitende Unterstützung, um den Übergang in die weiterführende Schule erfolgreich zu gestalten in Kombination mit sinnvollen Freizeitaktivitäten.
 Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen und der Schulleistungen insgesamt.
 Stärkung des Selbstvertrauens und der Selbstwirksamkeit der Kinder.
 Horizont- und Perspektivenerweiterung.
 Verbesserung des Sozialverhaltens und der Integration vor Ort.
 Brücken bauen zwischen Generationen und Kulturen – durch die Tandem-Idee.

Zusammen stark 
KinderHelden unterstützt benachteiligte Kinder mit dem Projekt „Zusammen-stark!“ dabei, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt das Programm durch das Projekt „AUF!leben – Zukunft ist jetzt“.

Ich kann’s! - Lernförderung 
Mentoren fördern Kinder in wöchentlichen Treffen beim Lernen und in der Freizeitgestaltung. Das Projekt „Ich kann’s!“ wurde von der Bürgermeisterin Isabel Fezer mit dem Qualitätssiegel der Stadt Stuttgart ausgezeichnet.

Glücksmomente 
Mentoren teilen und schenken Glücksmomente durch Freizeitspaß, die den Spaß am Lernen fördern sollen. Die Glücksmomente sollen dafür sorgen, dass sich die Kinder neugierig, mutig und zunehmend selbstbewusst mit schulischen Themen beschäftigen.

Einzelnachweise 

Gegründet 2014
Verein (Deutschland)